Мартин Муниш () (убит в 1147 году ) – участник осады Лиссабона в 1147 году, своей смертью способствовавший захвату мавританской крепости

Легенда 
Согласно легенде, Мартин Муниш был благородным рыцарем, который героически сражался во время осады Лиссабона, в рядах христианских воинов под командованием короля Афонсу Энрике Великого (1112-1185).

Видя в начале штурма, что ворота крепости, обороняемой мусульманами, оставались открытыми, он один атаковал эти ворота и защищал их, не давая закрыть, пожертвовав своей жизнью.

Благодаря подвигу Мартина Муниша нападающие христианские воины смогли приблизиться к открытым воротам и захватить замок, после победы названным замком святого Георгия. В честь него эти ворота стали называть воротами Мартина Муниша (Porta de Martim Moniz). За свой подвиг он был причислен к христианским мученикам .

История 
Единственными свидетельствами очевидцев отвоевания Лиссабона у мавров являются два письма крестоносцев. Один из них, которого звали Осберно, был родом из (Суффолк, Англия) написал письмо, известное под названием «De expugnatione Lyxbonensi», которое имеет огромную историческую ценность и является частью Кодекса 470 Библиотеки Колледжа Корпус-Кристи, Кембриджского университета. Второго крестоносца звали Арнульфо. Ни один из перечисленных рыцарей, участвовавших в сражениях, не упоминают в своих письмах ни о Мартине Мунише, ни о его героической смерти. Поэтому историк и писатель  считал подвиг Муниша эпизодом легендарным, хотя и укоренившимся в традиции.

Данные генеалогических исследований противоречивы. Некоторые авторы возводят родство Мартина Муниша к Терезе Афонсу   , которую считают незаконной дочерью короля Афонсу I Великого. Потомками Мартина Муниша считается род .

Португальский писатель и историк  в своей работе «Подвиг Мартина Муниша», написанной в 1940 году, пишет, что ворота Мартина Муниша впервые упоминаются в документе  Nobiliário, который датируется 1258 годом, и автор которого граф дон Педру лишь смутно упоминает, что Мартин Муниш, как говорят, погиб на этом месте.

Память 
Рядом с воротами Мартина Муниша, в замке святого Георгия в Лиссабоне, членами семьи Вашкунселуш в середине 17 века установлен  бюст героя и памятная мраморная доска над воротами. Надпись на мемориальной доске гласит:

 «Король Афонсу Энрикеш поместил здесь эту статую в память о славной смерти, которую Мартин Муниш, прародитель семьи Вашкунселуш, принял у этих ворот, удерживая их открытыми в 1147 году.»

Имя Мартина Муниша носит большая площадь у подножия Лиссабонского замка (в самом сердце округа Сокорру), а также находящаяся здесь ., на стенах которой подвиг Муниша изображен в виде стилизованной графики

Примечания

См. также 

 Осада Лиссабона (1147)

Участники Второго крестового похода
Умершие в 1147 году
Страницы с непроверенными переводами